Фабрика́нт может означать:
 Фабрикант — владелец промышленного предприятия (фабрики).

Персоналии 
 Фабрикант, Валентин Александрович (1907—1991) — советский физик.
 Фабрикант, Валерий Иосифович (род. 1940) — советский и канадский математик, профессор, преступник, осуждённый за массовое убийство.
 Фабрикант, Лев Борисович (1915—1978) — руководитель строительства Ленинского мемориала в городе Ульяновск.
 Фабрикант, Светлана Самуиловна (род. 1967) — украинская журналистка и телеведущая, общественный деятель.
 Фабрикант, Соломон (1906—1989) — американский экономист, преподаватель.